Tears are not enough (ABC)
 Tears are not enough (Northern Lights)